

Nom de personne 

 Comtes de Genève
 Max Genève (1945-), ou Jean-Marie Geng, un écrivain  français.

Toponymie 
 Genève, une ville en Suisse.
 Genève, canton suisse dont le chef-lieu est la ville de Genève.
 Genève-Cité, quartier de Genève
 Genève-Cointrin, Aéroport international de Genève.
 Genève-Cornavin, gare principale de Genève
 Genève de la Dordogne ou Sainte-Foy-la-Grande, commune française.

Hydronymie 
 Lac de Genève ou Léman.

Principales entités nommées d'après la ville de Genève 
 
 Bateau Genève, bateau anciennement de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman.
 Bible de Genève de 1560, en suivant la Bible d'Olivétan.
 Bugle de Genève, plante de la famille des Lamiacées.
 Collège de Genève ou Collège Calvin.
 Conventions de Genève, un ensemble de traités internationaux.
 Double de Genève, timbre de 1843.
 Poinçon de Genève, sceau de qualité horlogère.
 Prix Genève-Montréal, prix littéraire québécois.
 Protocole de Genève, texte international interdisant l'utilisation des armes chimiques ou biologiques.
 Sommet de Genève, discussions sur la paix internationale en 1955.

Divers 
 Genève, un film suisse du cinéaste François Reichenbach réalisé en 1988 ;
 , le nom anglais de la ville de Genève ;
 .

Homonymie de toponyme